Daniken (Limburg), een buurtschap die deels ligt in de gemeente Sittard-Geleen en deels in de gemeente Beekdaelen
 Däniken (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Solothurn
 Erich von Däniken, schrijver